pravo, ukupnost pravnih pravila
 Pravo (Dubrovnik), bivši pravaški list iz Dubrovnika, prvi broj je izašao 5. studenoga 1895.
 Pravo (Zadar), bivši list